Беспроводной HDMI — общий термины, обозначающий передачу мультимедийного сигнала высокой чёткости по радио-, или же масштабируемой, скрытой проводной сети.
Такая потребность возникла из-за ряда ограничений и параметров соединительной экосистемы HDMI:
 Невозможность использовать длинный пассивный HDMI-кабель (без наращивания с помощью отдельного, требующего питания, усилителя) — максимальная рабочая длина HDMI-кабеля варьируется от 5 до 15 метров, в зависимости от типа и качества кабеля и материалов, используемых при его производстве, а также от источника сигнала высокой чёткости, а конкретнее — от мощности его HDMI-порта;
 большая толщина HDMI-кабеля— для прокладки через стену практически непригоден, особенно из-за несъёмных разъёмов;
 жёсткость HDMI-кабеля— плохо гнётся и слабо поддаётся манипуляциям;
 Длинные кабели HDMI дорогостоящие и пропускают сигнал только в одну сторону (есть вход и выход), если заложили неправильно (перепутали концы), то можно передать от ТВ к ресиверу, хотя правильно - наоборот;

 Отсутствие мобильности: закрепив единожды кабель при строительстве или ремонте, телевизор уже не переставить в другой угол или комнату;

Аппаратура 
Подавляющее большинство аппаратуры для передачи HDMI — видеосендеры, представляют собой комплект из двух устройств: передатчика / трансмиттера (TX) и приёмника / ресивера (RX). Передатчик подключается к какому-либо источнику HDMI-сигнала — проигрывателю оптических дисков, игровой приставке, спутниковому ресиверу, компьютеру, ноутбуку; а приёмник подключается к приёмному устройству с разъемом HDMI — к HD-телевизору, монитору, проектору, устройству видеозахвата.

Большинство таких комплектов так же поддерживают и передачу цифрового DVI-сигнала через пассивный переходник с HDMI, так как HDMI — это, по сути, ограниченный лишь несколькими режимами видео, DVI и цифровой звук в одном интерфейсе.

Проводная 
Относится к беспроводному HDMI формально, провода есть, но они скрыты или их не видно. Для передачи по «невидимой» проводной сети используются в основном:
 Передача по тончайшему оптоволоконному кабелю, который гибок и способен быть гораздо длиннее, чем стандартный HDMI-кабель, а также может быть проложен в труднодоступных местах;
 Передача сигнала через электророзетки по технологии PLC. Поскольку электросеть на сегодня имеется в подавляющем большинстве обитаемых помещений, применять её для передачи дополнительного сигнала очень удобно. Это напоминает, как быстрый интернет по ADSL-технологии пришёл в наши дома без прокладки дополнительных кабелей, а совместно с телефонным аппаратом используя стандартную телефонную сеть. Но у технологии PLC есть и свои недостатки — к примеру, некоторая уязвимость от «шумных» электроприборов — старых холодильников и прочих. Так же мешать прохождению сигнала может нестабильный входной трансформатор, непосредственно генерирующий напряжение для сети. Особенно это актуально для загородных домов.

Радио 
Для радиопередачи сигнала высокой чёткости существует множество как индустриальных стандартов, так и закрытых, проприетарных стандартов.

К индустриальным стандартам относятся:
 WHDI — технология-лидер в индустрии беспроводного HD, строится на базе чипов фирмы Amimon, работает на частоте 5Ггц, способна передавать сигнал максимального, FullHD качества, с поддержкой 3D, через стены и на расстоянии до 30 метров. Для передачи используются внутренние массивы из 4-5 антенн. Сжатия сигнала нет, используется ноу-хау amimon — технология video modem. Беспроводной канал 3 гигабита;
 WirelessHD — в основе устройств лежат чипы от SiBEAM (теперь принадлежит и выпускается Lattice Semiconductor), возможна передача несжатого FullHD/UltraHD 3D видео на расстоянии до 15 метров в зоне прямой видимости. Для передачи используется ультраширокополосное радиосоединение на частоте 60Ггц, внутренний массив антенн может достигать размерности до 36 штук. Беспроводной канал шириной 7 гигабит;
 Трансляция по Wi-Fi  — практически все проприетарные стандарты используют данный вид беспроводной связи, работающий на частоте 2,4Ггц или 5Ггц, с пропусконой способностью канала 300—1500 мегабит в секунду и 2-4 антеннами. Дальность передачи без усиления может достигать 200 метров. Для того, чтобы видео- и аудиопотоки высокой чёткости помещались в такую полосу, используется сжатие. Обычно применяемые кодеки в этом случае — широко распространённые Motion JPEG, H.264, H.265;

Перечень наиболее известных фирм и стандартов, использующих в качестве транспорта Wi-Fi:
 Intel — стандарт WiDi (Miracast) ;
 Apple - Airplay ;
 AMD — стандарт ViVu - разработка не ведётся;
 Provision — проприетарный стандарт;
 Cavium Networks — стандарт WiVu ;
 HDBitT - ITE / Huawei ;
 Taifatech - WiPlay.

Ссылки 
 Обзор современных технологий для беспроводного HDMI (2018)
 Сводная таблица беспроводных стандартов (2011)

Интерфейсы устройств
Беспроводные сети